Липа је насељено мјесто у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Становништво

Извори

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 Трећи напад на цркву код Бихаћа („Политика”, 29. децембар 2022)

Град Бихаћ
Српска насеља у Федерацији Босне и Херцеговине
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Пуста насеља у Федерацији Босне и Херцеговине